Sereine bezeichnet:

 Sereine, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Rhône
 Sereine (Meuzin), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Meuzin
 Sereine (Schiff), denkmalgeschützten Segelschiff